Le surnom de Lassurance a été donné à deux architectes français :
 Pierre Cailleteau (1655-1724), dit « Lassurance » ;
 Jean Cailleteau (1690-1755), dit « Lassurance », fils du précédent et parfois dénommé « Lassurance le jeune » pour le distinguer de son père.